Klaus Groth ist der Name folgender Personen:

* Klaus Groth (1819–1899), deutscher Schriftsteller, Literaturhistoriker und Hochschullehrer
 Klaus Groth (Architekt) (1893–1979), deutscher Architekt
 Klaus Groth (Unternehmer) (* 1938), deutscher Unternehmer und Mäzen
 Klaus J. Groth (* 1941), deutscher Journalist
 Klaus-Martin Groth (* 1948), deutscher politischer Beamter, Staatssekretär